Вакулівська сільська об'єднана територіальна громада — об'єднана територіальна громада в Україні, в Криворізькому районі Дніпропетровської області. Адміністративний центр — село Вакулове.

Утворена 14 серпня 2015 року шляхом об'єднання Жовтневої, Нововасилівської та Новоолексіївської сільських рад Софіївського району.

Населені пункти 
До складу громади входять 18 сіл:

Джерела

Примітки 

Громади Криворізького району
Засновані в Україні 2015
2015 у Дніпропетровській області